Люшня́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Люшняк Борис (англ. Boris D. Lushniak) — контр-адмірал США, Головний лікар США.
 Люшняк Микола Володимирович — український громадсько-політичний діяч, господарник.

Українські прізвища